Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.
Вікторія Азаренко виграла титул, перемігши у фіналі Марію Кириленко з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А Кудрявцева
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Д Гаврилова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Бондаренко
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К Первак
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ц Піронкова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Цібулкова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= А Павлюченкова
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=0

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= А Клейбанова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л Шафарова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=61

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Еррані
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= О Савчук
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О Говорцова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=0
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Петкович
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Бондаренко
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ц Піронкова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Д Цібулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= А Клейбанова
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Еррані
| RD2-score06-1=60
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Петкович
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= В Азаренко
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Кубок Кремля - Kremlin Cup, жінки, одиночний розряд
2010